Augusta Isabel de Wurtemberg (en alemán: Auguste Elisabeth von Württemberg; Stuttgart, 30 de octubre de 1734-Hornberg, 4 de junio de 1787) fue un miembro de la Casa Ducal de Wurtemberg y princesa de Wurtemberg por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe Carlos Anselmo de Thurn y Taxis, Augusta también era miembro de la Casa Principesca de Thurn y Taxis y princesa consorte de Thurn y Taxis.

Familia y vida temprana 
Augusta era el sexto vástago y el más joven del duque Carlos I Alejandro de Wurtemberg y de su esposa, la princesa María Augusta de Thurn y Taxis. En su juventud, había vivido con su madre, hasta que entró en el exclusivo convento ursulino de Metz en 1750. En 1752, su hermano mayor, Carlos Eugenio, quiso que se casara con un príncipe de sangre francés que le ayudara en su reorientación de la política de Wurtemberg hacia Francia. El casamiento fracasó y para ahorrar el coste de mantenimiento de Augusta, se casó con su primo materno, el príncipe Carlos Anselmo de Thurn y Taxis.

Matrimonio e hijos 
Augusta contrajo matrimonio con el príncipe Carlos Anselmo de Thurn y Taxis, hijo del príncipe Alejandro Fernando de Thurn y Taxis y de su esposa, la margravina Sofía Cristina de Brandeburgo-Bayreuth, el 3 de septiembre de 1753 en Stuttgart. Tuvieron ocho hijos:

 María Teresa (10 de julio de 1757-9 de marzo de 1776), se casó el 25 de agosto de 1774 con el príncipe Crato Ernesto de Oettingen-Oettingen.

 Sofía Federica (20 de julio de 1758-31 de mayo de 1800), desposó el 31 de diciembre de 1775 al príncipe Jerónimo Wincenty Radziwiłł (11 de mayo de 1759-18 de septiembre de 1786). Alrededor de 1795 se casó en segundas nupcias con el príncipe Andrzej Kazanowski, y en 1797 desposó al conde Mikołaj Ostrorog.

 Francisco Juan Nepomuceno (bautizado el 2 de octubre de 1759-22 de enero de 1760).
 Enrica Carolina (bautizada el 25 de abril de 1762-25 de abril de 1784), se casó el 21 de abril de 1783 con el príncipe Juan Aloisio II de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg.

 Alejandro Carlos (19 de abril de 1763-21 de abril de 1763).
 Federica Dorotea (11 de septiembre de 1764-10 de noviembre de 1764).
 Carlos Alejandro (22 de febrero de 1770-15 de julio de 1827), se casó el 25 de mayo de 1789 con la duquesa Teresa de Mecklemburgo-Strelitz.

 Federico Juan Nepomuceno (11 de abril de 1772-7 de diciembre de 1805), soltero.

Títulos y estilos 
 30 de octubre de 1734-3 de septiembre de 1753: Su Alteza Ducal Serenísima la duquesa Augusta de Wurtemberg.
 3 de septiembre de 1753-17 de marzo de 1773: Su Alteza Ducal Serenísima la princesa heredera de Thurn y Taxis.
 17 de marzo de 1773-1776: Su Alteza Ducal Serenísima la princesa de Thurn y Taxis.
 1776-4 de junio de 1787: Su Alteza Ducal Serenísima la princesa Augusta de Thurn y Taxis, duquesa de Wurtemberg.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wilson, Peter H. (2004). "Women and Imperial Politics: The Württemberg Consorts 1674–1757" in Queenship in Europe 1660–1815: The Role of the Consort. Clarissa Campbell Orr (ed.). Cambridge University Press. .

Princesas de Thurn y Taxis
Nacidos en Stuttgart
Casa de Württemberg